Euphthiracaridae är en familj av kvalster. Enligt Catalogue of Life ingår Euphthiracaridae i överfamiljen Euphthiracaroidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen kvalster, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Euphthiracaridae 146 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Euphthiracaridae